Zuckermandel ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wilhelm Zuckermandel (1767–1839), deutscher Schneider und Mathematiker
 Lorenz Zuckermandel (1847–1928), deutscher Bankier, Investor und Gründer
 Moses Samuel Zuckermandel (Zuckermandl, 1836–1917), tschechisch-deutscher Rabbiner, Talmudist

Siehe auch
 Zuckermantel
 Marzipan, eine Masse aus Mandeln und Zucker